Lars Lundkvist henviser til blandt andre:

 Lars Lundkvist (digter) (1928-2012) - svensk digter
 Lars Lundkvist (født 1957) - dansk fodboldspiller og -træner